Old Edwardians F.C. - sierraleoński klub piłkarski z siedzibą we Freetown, występujący w Sierra Leone National Premier League (najwyższej klasie rozgrywkowej swego kraju).

Sukcesy 
 1-krotny mistrz Sierra Leone: 1990
 2-krotny zdobywca Pucharu Sierra Leone: 1984, 2001

Bibliografia 
 Profil klubu w Weltfussballarchiv 
 
 Profil klubu w footballzz.co.uk 

Sierraleońskie kluby piłkarskie